La Copa malgaixa de futbol és la principal competició futbolística per eliminatòries de Madagascar.

Historial 
Font: 
 1935-38: Fortior Côte Ouest
 1939-73: Desconegut
 1974: Fortior Côte Ouest
 1975: Fortior Côte Ouest
 1976: Fortior Côte Ouest
 1977: Fortior Côte Ouest
 1978: AS Sotema
 1979: AS Sotema
 1980: AS St. Michel
 1981: Dinamo Fima
 1982: AS Sotema
 1983: Dinamo Fima
 1984: Desconegut
 1985: Fortior Côte Ouest
 1986: HTMF Mahajanga
 1987: FC BTM
 1988: FC BFV
 1989: FC BTM
 1990: FC BFV
 1991: FC BTM
 1992: COSFA Antananarivo
 1993: AS Cimelta
 1994: Desconegut
 1995: Desconegut
 1996: Club S
 1997: Desconegut
 1998: FC Djivan 2-0 Fortior Côte Ouest
 1999: FC Djivan 3-0 Akon'Ambatomena
 2000: FC Djivan 1-0 FC Jirama
 2001: US Transfoot 1-0 AS Fortior
 2002: AS Fortior 3-0 US Transfoot
 2003: Léopards de Transfoot 1-0 SO l'Emyrne
 2004: USJF Ravinala 2-1 USCA Foot
 2005: USCA Foot 2-1 (pr.) USJF Ravinala
 2006: AJESAIA 1-0 USCA Foot
 2007: AS ADEMA 1-0 USCA Foot
 2008: AS ADEMA 1-0 Iarivo FC
 2009: AS ADEMA 2-1 Tana FC Formation
 2010: AS ADEMA 1-0 (pr.) Japan Actuel's FC
 2011: CNaPS Sport 1-1 (5-4 pr. pen.) Tana FC Formation
 2012: Terrible de la Côte Ouest 1-0 AS ADEMA
 2013: ASSM Elgeco Plus 3-2 AS ADEMA
 2014: ASSM Elgeco Plus (pr.) 3-2 AS ADEMA
 2015: CNaPS Sport 2-0 AS ADEMA
 2016: CNaPS Sport 2-1 ASSM Elgeco Plus
 2017: Fosa Juniors FC 2-1 COSFA Analamanga
 2018: ASSM Elgeco Plus 2-1 AS ADEMA
 2019: Fosa Juniors FC 1-0 CNaPS Sport

Referències 

Competicions futbolístiques africanes
Esport a Madagascar